

Letteratura 
 Il libro dei sogni (Book of Dreams) – romanzo di Jack Kerouac del 1960
 Il libro dei sogni (The Book of Dreams) – romanzo di Jack Vance del 1981

Musica 
 Book of Dreams – album della Steve Miller Band del 1977
 Book of Dreams – traccia dell'album Days of Open Hand di Suzanne Vega del 1990
 Book of Dreams – traccia dell'album Lucky Town di Bruce Springsteen del 1992
 Book of Dreams – album dei Tangerine Dream del 1995
 The Book of Dreams – album dei Mangala Vallis del 2002